

Codici 
 nrz – codice ISO 639-3 della lingua lala

Telecomunicazioni 
Non-return-to-zero – tecnica di codifica di linea